Giulio Savelli – cardinale e arcivescovo italiano
 Giulio Savelli – editore e politico italiano
 Giulio Savelli, III principe di Albano – principe italiano